Miejscowości w USA:
 Pawhuska – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Osage
Gminy w USA:
 Pawhuska (ang. Pawhuska Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Camden